TNT eller T.N.T.  kan syfta på:

 TNT – ett sprängämne, se trinitrotoluen
 TNT – en amerikansk kabel-tv-kanal som sänder serier och filmer, se Turner Network Television
 TNT – en fiktiv förening i Kalle Ankas universum, se Tämjande av näsvisa troll
 TNT (företag) – ett internationellt transportföretag
 TNT (TV-kanal) – en svensk TV-kanal
 TnT – ett hjärtspecifikt protein, av typen Troponin
 TnT – ett musikalbum av Tanya Tucker
 T.N.T. – ett musikalbum av AC/DC, eller en sång från samma album
 Riva TNT – en grafikprocessor utvecklad av Nvidia